Greer Stevens e Bob Hewitt erano i detentori del titolo, ma solo Stevens ha partecipato in coppia con Colin Dowdeswell.

Stevens e Dowdeswell hanno perso contro Tracy Austin e John Austin.

Tracy Austin e John Austin hanno battuto in finale 4–6, 7–6 (8–6), 6–3 Dianne Fromholtz e Mark Edmondson.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Betty Stöve /  Frew McMillan (semifinali)
 Billie Jean King /  Dick Stockton (quarti di finale)
 Evonne Goolagong Cawley /  John Newcombe (secondo turno)
 Wendy Turnbull /  Ross Case (semifinali)

 Anne Smith /  Vijay Amritraj (secondo turno) 
 Dianne Fromholtz /  Mark Edmondson (finale) 
 Greer Stevens /  Colin Dowdeswell (quarti di finale) 
 Rosemary Casals /  Anand Amritraj (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1980